Ilha Carapanatuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Carapanãtuba, ö, Mato Grosso, 
 Ilha Paracanatuba, ö, Roraima, 

Robotskapade Brasilienförgreningar